Mit Theaterwall werden bezeichnet:
 eine Straße in Braunschweig, siehe Theaterwall (Braunschweig)
 eine Straße in Oldenburg, siehe Theaterwall (Oldenburg)